Brisbane International 2020, właśc. Brisbane International presented by Suncorp 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2020 z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 6–12 stycznia 2020 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Australii